Села:
 Гришівка — Харківська область, Сахновщинський район
 Гришівка — Чернігівська область, Борзнянський район